Rzut dyskiem mężczyzn był jedną z konkurencji lekkoatletycznych rozgrywanych podczas V Igrzysk Olimpijskich w Sztokholmie. Zawody zostały rozegrane 12 lipca na Stadionie Olimpijskim.

Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Fin Armas Taipale.

W rywalizacji wzięło udział 41 dyskoboli z 15 reprezentacji.

Rekordy

Wyniki

Bibliografia 
 

Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1912